Goran Sankovič – ex calciatore sloveno
 Ksenija Sankovič – ginnasta bielorussa
 Pavel Sankovič – nuotatore bielorusso